Douanne ist der französische Name:

 der Gemeinde Twann
 des Twannbachs